Это список знаменосцев, которые представляли Американское Самоа на Олимпийских играх.

Знаменосцы несут национальный флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр.

См. также 
 Американское Самоа на Олимпийских играх

Примечания 

Списки:Американское Самоа